Ботев може да се отнася до:

Личности 
 Александър Ботев (1879 – 1947) – български политик
 Боян Ботев (1868 – 1885) – български офицер
 Кирил Ботев (1856 – 1944) – български офицер
 Стефан Ботев – няколко души с това име
 Христо Ботев (1847 – 1876) – български поет и революционер
 Христо Петков Ботев – Дряновски, Ганчовеца (1838 – 1868) – български хайдутин, четник на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

География 
 Ботев (връх) най-високият връх на Стара планина
 Ботев (връх в Антарктика) е с височина 370 м, Тангра планина, остров Ливингстън
 Ботев (нос в Антарктика) е скалист морски нос на югоизточния бряг на остров Ливингстън
 Ботев е туристически заслон в Стара планина, под връх Ботев

 Населени места
 Ботевград, до 1934 г. Орхание
 село Христо Ботев, Софлу (дем), Беломорска Тракия
 село Ботево (Област Ямбол)
 село Ботево (Област Варна)
 село Ботево (Област Монтана)
 село Ботево (Област Враца)
 село Ботево (Област Видин)
 село Горно Ботево, област Стара Загора
 село Долно Ботево, област Хасково
 село Ново Ботево, област Добрич

 Квартали
 Христо Ботев (квартал на Варна)
 Христо Ботев (квартал на Пловдив)
 Христо Ботев (квартал на София)

 Улици
 Христо Ботев (булевард в София)
 Христо Ботев (булевард в Пловдив)
 Христо Ботев (булевард във Варна)

Наука и култура 
 Музеи
 Национален музей „Христо Ботев“ в Калофер

 Паметници
 Бюст-паметник на Христо Ботев – бюст-паметник на Христо Ботев в Ботевград
 Паметник на Христо Ботев – паметник на Христо Ботев в Ботевград

 Радио и телевизия
 БНР програма „Христо Ботев“ – една от програмите на Българското национално радио
 Радиостанция „Христо Ботев“ (1941) – радиостанция, излъчваща от СССР през 1941 – 1944 г.
 Радиостанция „Христо Ботев“ (1956) – радиостанция, излъчваща от Гърция през 1956 – 1962 г.
 Радиоприемник „Христо Ботев“ – радиоприемник, производство на завод „Климент Ворошилов“ – София
 Радиопредавател „Христо Ботев“ – наименование на предавателната станция край Вакарел през 1945 – 1959 г.
 РРТС връх Ботев – радиорелейна и телевизионна станция на връх Ботев

 Издателства
 Издателство „Христо Ботев“ – София

 Учебни заведения
 Гимназия „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора
 Гимназия „Христо Ботев“ – гр. Попово
 ГПЧ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали
 ПГТМ „Христо Ботев“ – гр. Ботевград
 Българско училище „Христо Ботев“ – гр. Ню Йорк, САЩ

 Астероид
 Христо Ботев

Спорт 
 Отбори
 ПФК Ботев (Пловдив) – футболен отбор в гр. Пловдив
 ПОФК Ботев (Враца) – футболен клуб в гр. Враца
 ФК Ботев (Гълъбово) – футболен клуб в гр. Гълъбово
 ФК Ботев (Димово) – футболен отбор в гр. Димово
 ФК Ботев (Козлодуй) – футболен отбор в гр. Козлодуй
 ФК Ботев (Криводол) – футболен отбор в гр. Криводол
 ФК Ботев (Луковит) – футболен отбор в гр. Луковит
 ФК Ботев 2008 (Нови пазар) – футболен отбор в гр. Нови Пазар
 ФК Ботев 2002 – футболен отбор в гр. Пловдив

 Стадиони и зали
 Христо Ботев (зала) – зала в София
 Христо Ботев (стадион, Благоевград) – стадион в град Благоевград
 Христо Ботев (стадион, Ботевград) – стадион в град Ботевград
 Христо Ботев (стадион, Враца) – стадион в град Враца
 Христо Ботев (стадион, Габрово) – стадион в град Габрово
 Христо Ботев (стадион, Ихтиман) – стадион в град Ихтиман
 Христо Ботев (стадион, Козлодуй) – стадион в град Козлодуй
 Христо Ботев (стадион, Криводол) – стадион в град Криводол
 Христо Ботев (стадион, Пловдив) – стадион в град Пловдив